Гура-Веїй () — комуна в Румунії, у повіті Бакеу.
 Гура-Веїй () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Гура-Веїй.
 Гура-Веїй () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Ракова.
 Гура-Веїй () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Струнга.
 Гура-Веїй () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Джиров.
 Гура-Веїй () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Стенілешть.
 Гура-Веїй () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Скорцоаса.
 Гура-Веїй () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Кимпурі.
 Гура-Веїй () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Албота.
 Гура-Веїй () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Входить до складу комуни Судіць.
 Гура-Веїй () — село в Румунії, у повіті Арад. Входить до складу комуни Плешкуца.
 Гура-Веїй () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Подарі.
 Гура-Веїй () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Бужорень.
 Гура-Веїй () — село в Румунії, у повіті Брашов. Входить до складу комуни Реча.
 Гура-Веїй () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Адміністративно підпорядковується місту Дробета-Турну-Северин.